Svetovni pokal v smučarskih skokih je najvišji rang tekmovanja v smučarskih skokih in katerega del je tudi svetovni pokal v smučarskih poletih, ki se pod okriljem Mednarodne smučarske organizacije organizira že od sezone 1979/80. Ustanovitelj in pobudnik uvedbe svetovnega pokala v skokih je bil nekdanji norveški smučarski skakalec in funkcionar Torbjørn Yggeseth, znan tudi po uvedbi nesmiselnega pravila 191 metrov in zaviranju razvoja smučarskih poletov. Za ženske svetovni pokal poteka od sezone 2011/12 naprej. Sezona se tradicionalno začne meseca novembra v finskem Kuusamu, konča pa se v marcu na letalnici v Planici. Zmagovalec tekmovanja na koncu sezone prejme veliki kristalni globus in mali kristalni globus za smučarske polete.

Globalna mapa vseh gostiteljev svetovnega pokala 

Mapa prikazuje vseh 64 lokacij okrog sveta, ki so gostovale tekmovanje Svetovnega pokala. Trenutno 57 lokacij za moške in 20 lokacij za ženske. Na lokaciji je bila izpeljana najmanj ena tekma v zgodovini tekmovanja. Pyeongchang leta 2017 je najnovejša lokacija.

 V urejanu. 

 Novoletna turneja (Four Hills Tournament)(1979– )
 Nordijska turneja (Nordic Tour)(1997–2010); Raw Air (2017– )
 Švicarska turneja (Swiss Tour)(1980–1992)
 Češka turneja (Bohemia Tour)(1981–1994)
 Nordijska turneja (Nordic Tour)(1997–2010)
 Ženska novoletna turneja (Silvester Tournament)(2022– )
 FIS Tim turneja (FIS Team Tour)(vključno z Oberstdorfom, 2009–2013)

Točkovanje 
Tekmovanje se začne v novembru in traja do konca marca. Na tekmo se je treba kvalificirati. Pri ženskah najboljših 40 v kvalifikacijah nastopi na tekmi, razen na novoletni turneji, kjer nastopi najbiljših 50 na tekmi. Pri moških nastopi najboljših 50 na tekmi. Nato v 2. seriji nastopi 30 najboljših, ti pa glede na rezultate dobijo določeno število točk. Na tekmah za svetovni pokal v poletih nastopa vsega skupaj samo 40 tekmovalcev. Ženskam še ni dovoljeno leteti zaradi prevelikega tveganja, ki je posledica nedovršene tehnike večine tekmovalk. V ekipnih tekmah prejme točke samo 8 ekip. Točke v mešanih ekipah se delijo polovično glede na podeljene točke v moških ekipah in oboje se šteje v seštevek za pokal narodov.

Posamično

Mešano

Ekipno

Moški seštevki

Skupno

Pokal narodov

Poleti

Skoki 

*mali kristalni globus za skoke samo na velikih in srednjih skakalnicah.

Turneje 
Poleg najbolj prestižne Novoletne turneje so tu še druge turneje, ki so bile ali so del svetovnega pokala:

K.O.P. Mednarodni teden smučarskih poletov

Nordijska turneja

Raw Air

Planica7

Švicarska turneja

Češka turneja

FIS Team Tour

Ženski seštevki

Skupno

Norveška Turneja Raw Air

Ruska Turneja Modra Ptica ( Blue Bird )

Alpska krona

Pokal narodov

Lillehammer Triple

Novoletna Turneja

Naslovi

Skupno moški

Skupno Ženske

Poleti

Skoki

Moška statistika

Zmage 
Do 12. Februarja 2023

Stopničke 
Do 12. Februarja 2023

V deseterici 
Do 12. Februarja 2023

Ena država na stopničkah 
Do 28. marca 2022

Statistika v poletih

Zmage 
Do 11. Februarja 2023

Stopničke 
Do 11. Februarja 2023

V deseterici 
Do 27. marca 2022

Ženska statistika 

Do 11. Februarja 2023

Zmage

Zmag na sezono 

*  Največ moški + ženske

Stopničke

Stopničk na sezono

Zaporedne zmage

Povprečje točk na sezono

Ekipno

Ekipne zmage posameznikov 
Do 26. marca 2022

Ekipne zmage posameznic 
Do 23. marca 2022

Moški 
Do 26. marca 2022

Ženske 
Do 23. marca 2022

Mešano 
Do 23. marca 2022

Razno 
Do 25. marca 2018

Najmlajši zmagovalci

Najmlajši na stopničkah

Najstarejši zmagovalci

Najstarejši na stopničkah

Zmag na sezono

Stopničk na sezono

Največ točk na sezono

Skupna prednost pred drugim

Povprečje točk na sezono

Zaporedne zmage

Skupno vodilni po št. tekem

Posamični nastopi

Zaporedne stopničke

Vodilni v seštevku poletov

Države zmagovalke 
V tabeli so vse države z vsaj eno zmago za svetovni pokal (25. marca 2018).

Moški 

Po 1034 posamičnih tekmah (od tega 11 dvojnih zmag).

Ženske 

Po 159 posamičnih tekmah (od tega 2 dvojni zmagi).

Ekipno ženske 

Po 7 ekipnih tekmah.

Ekipno moški 

Po 110 ekipnih tekmah.

Mešano 

Po 4 mešanih tekmah. (do 29.1.2022)

Gostitelji

Moški

Ekipno moški

Ženske ekipno

Ženske

Mešano

Rekordi

Dvojne zmage

Moški

Ženske

Slovenska statistika - Moški 
Do 12. Februarja 2023

Zmage

Stopničke

Ekipne zmage 

 Štejejo tudi mešane tekme

Ekipne stopničke 

 Štejejo tudi mešane tekme

Uvrstitev med deseterico

Ekipna uvrstitev med deseterico 

 Štejejo tudi mešane tekme

Slovenska statistika - Ženske 
Do 11. Februarja 2023

Zmage

Stopničke

Ekipne zmage 

 Štejejo tudi mešane tekme

Ekipne stopničke 

 Štejejo tudi mešane tekme

Uvrstitev med deseterico

Ekipna uvrstitev med deseterico 

 Štejejo tudi mešane tekme

Zunanje povezave 
 FIS rezultati (arhiv)  
 FIS Svetovni pokal 

Smučarski skoki
Športne prireditve, ustanovljene leta 1979